Kamešnica kann folgendes bedeuten:
 Kamešnica (Gebirge), ein Gebirge im Grenzgebiet von Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina
 Kamešnica (Fluss), ein Fluss in Kroatien
 Kamešnica (Kalnik), ein Dorf in der Gemeinde Kalnik, Kroatien
 Kamešnica (Sjenica), ein Dorf in der Gemeinde Sjenica, Serbien